-{Li}- има више значења:

 Хемијски знак за хемијски елемент литијум
 Лихтенштајн-{ISO}- 3166-1 alpha-2 код
 Кинеска мерна јединица, обично износи око 500м
 Кератиноцитна трансглутаминаза
 Ли (река у Француској), је река у Француској
 Ли (река у Ирској)
 Ли (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Ли (Масачусетс), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Ли (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Ли (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Ли (народ), етничка заједница у Кини, у провинцији Хајнан